Новгородово — деревня в Грязовецком районе Вологодской области.

Входит в состав Ростиловского муниципального образования (с 1 января 2006 года по 9 апреля 2009 года входила в Плосковское муниципальное образование), с точки зрения административно-территориального деления — в Плосковский сельсовет.

Расстояние до районного центра Грязовца по автодороге — 35 км, до центра муниципального образования Ростилово по прямой — 25 км. Ближайшие населённые пункты — Климково, Максимово, Батово.

По данным переписи в 2002 году постоянного населения не было.

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Грязовецкого района